Riestra ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Riestra, mexikanischer Fußballspieler
 Javier Valle Riestra (* 1932), peruanischer Politiker
 Jorge Riestra (1926–2016), argentinischer Schriftsteller